Алчевська Христина Данилівна (1841–1920) — український педагог, організатор народної освіти.
 Алчевська Христина Олексіївна (1882–1931) — українська поетеса і педагог, дочка Христини Алчевської.